Krumov ou Kroumov (en bulgare : Крумов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Krum et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1923–2015), écrivain bulgare ;
  (né en 1983), footballeur bulgare ;
  (né en 1934), chef d'orchestre et compositeur bulgare ;
  (né en 1941), lutteur bulgare ;
  (né en 1985), footballeur bulgare ;
  (1922–2003), sculpteur bulgare ;
  (né en 1964), lutteur bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare

bg:Крумов
de:Krumov